

Patronymes 
Artiomov, Artemov (masculin ; ) ou Artiomova, Artemova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Natalia Artiomova (1963-), athlète russe, spécialiste du demi-fond ;
  (1940-), compositeur russe ;
 Vladimir Artemov (1964-), gymnaste soviétique.

Patronyme russe